Rhinogobius giurinus — вид лучепёрых рыб из семейства Oxudercidae.

Описание 
Распространены в солоноватых водах эстуариев и в пресных водах рек в Китае, Корее, Тайване, Японии и Вьетнаме. Морская, солоноватоводная, пресноводная субтропическая демерсальная рыба, достигает длины 8 см. Содержится в аквариумах. Рекомендуемые условия содержания: температура 15—25 °C, рН 6,5—7,5, жёсткость 8—20°. Рыба питается водными насекомыми, беспозвоночными, мелкой рыбой, зоопланктоном, фитопланктоном и детритом.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Оксудерковые
Рыбы Азии
Животные, описанные в 1897 году